Termin  ima više značenja.

 (+)-alfa-santalenska sintaza ((2Z,6Z)-farnezil difosfat ciklizacija), enzim
 (+)-Endo-beta-bergamotenska sintaza ((2Z,6Z)-farnezil difosfat ciklizacija), enzim
 (-)-Endo-alfa-bergamotenska sintaza ((2Z,6Z)-farnezil difosfat ciklizacija), enzim